Sågträsket (Sågträsk) kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Sågträsk (sjö i Esbo, Nyland),  (55,2 ha)

Sverige
Sågträsket (Värmdö socken, Uppland, 657400-166156), sjö i Värmdö kommun, 
Sågträsket (Värmdö socken, Uppland, 657970-165832), sjö i Värmdö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn